Триунфу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Кажазейрас. Население составляет 9537 человек на 2006 год. Занимает площадь 222,947 км². Плотность населения — 42,8 чел./км².

Праздник города — 22 декабря.

История
Город основан 20 декабря 1961 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.119.953,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.730,54 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,580 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Параиба